Fanjakana (Atsimo-Andrefana), plaats en gemeente in de Malagassische regio Atsimo-Andrefana
Fanjakana (Haute Matsiatra), plaats en gemeente in de Malagassische regio Haute Matsiatra